Plusieurs théâtres sont appelés Deutsches Theater ; voir :
 Deutsches Theater (Berlin) pour celui de Berlin.
 Deutsches Theater (Göttingen) pour celui de Göttingen.
 Deutsches Theater (Munich) pour celui de Munich.